Маму́ка () — грузинское мужское имя. Переводится как «восход солнца».

Также:
  (Манучар) I (1719—1769) — царь Имеретии в 1746—1749 годах. 
 «Мамука» (2001) — фильм реж. Евгений Гинзбург.

Ссылки 
 Мамука. Имя
Грузинские имена